Nestroy ist der Name folgender Personen:

 Gustav von Nestroy (1855–1926), österreichischer Generalmajor
 Harald Nestroy (* 1938), deutscher Diplomat und Botschafter a. D.
 Johann Nestroy (1801–1862), österreichischer Dramatiker
 Markus Nestroy (* 1979), österreichischer Kameramann
 Othmar Nestroy (* 1933), österreichischer Bodenkundler

Nach Johann Nestroy sind benannt:
 Nestroy-Theaterpreis, österreichischer Theaterpreis
 Nestroy-Ring, österreichischer Preis für Satire
 Nestroyhof, Wiener Wohngebäude und Theater
 Nestroyplatz, Platz im 2. Wiener Gemeindebezirk
 Nestroy-Spiele Liechtenstein, niederösterreichisches Theaterfest
 Nestroy-Spiele Schwechat, österreichisches Theaterfestival
 Nestroy (Schiff), Flusskreuzfahrtschiff

Siehe auch:
 Niestroj, Familienname